Miejscowości w USA:
 Thurston – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Thurston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
 Thurston – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
Gminy w USA:
 Thurston (ang. Thurston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Thurston (ang. Thurston County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Thurston (ang. Thurston County) – w stanie Waszyngton
W Wielkiej Brytanii:
 Thurston – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)